Лас:
 Лас или ляс — снежный ком. Играть в лясы, в снежки́.
 Лас, ла́сик, ласочь — растение Bupleurum rotundifolium.
 Лас — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Лас — коммуна во Франции, департамент Мен и Луара.
  — древнегреческий город в Лаконии
 Лас, литературный псевдоним Луизы Асланян, французской антифашистки армянского происхождения, коммунистки, писательницы и поэтессы, видного деятеля французского движения Сопротивления.